Пиер Луиджи II Фарнезе (, * 19 ноември 1503, Рим, † 10 септември 1547, Пиаченца) от италианския род Фарнезе, е първият херцог на Кастро (1537 – 1545) и от 1545 г. първият херцог на Парма и Пиаченца.

Биография 
Той е извънбрачен син на Алесандро Фарнезе, по-късният папа Павел III, и Силвия Руфини.

Баща му е избран за папа през 1534 г. и номинира Пиер Луиджи през 1537 г. на гонфалониер на католическата църква, прави го херцог на Кастро и му дава големи собствености. Пиер Луиджи Фарнезе след това е посредник между папата и император Карл V, който затова през 1538 г. го номинира на маркграф на Новара.

През 1545 г. Пиер получава наследствено Херцогство Парма и Пиаченца и той дава Херцогство Кастро на четвърия си син Орацио.

Пиер е убит през 1547 г. в Пиаченца от градските аристократи. Последван е от втория му син Отавио Фарнезе.

Фамилия 
Пиер Луиджи Фарнезе се жени през 1519 г. за Джеролама Орсини (* ок. 1503, † 1570), дъщеря на граф Луиджи Орсини, с която има пет деца:
 Алесандро Фарнезе (1520 – 1589), епископ на Парма и кардиналдекан
 Витория Фарнезе (1521 – 1602), ∞ Гвидобалдо II дела Ровере, херцог на Урбино (1513 – 1574)
 Отавио Фарнезе (1524 – 1586), херцог на Парма и Пиаченца от 1547, херцог на Кастро от 1553, ∞ 4 ноември 1538 за Маргарита Пармска (1522 – 1586), извънбрачна, призната дъщеря на император Карл V/I от Испания
 Ранучио Фарнезе (1530 – 1565), архиепископ на Неапол и кардинал
 Орацио Фарнезе (1531 – 1553), херцог на Кастро от 1545, ∞ 13 февруари 1552 за Диана Френска (1538 – 1619), извънбрачна дъщеря на крал Анри II от Франция.

Източници 

 Williams, George L. „Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes“. McFarland & Co Inc, 2004. 76. ISBN 0-7864-2071-5

Външни препратки 
 Farnese family tree  1390 – 1766.
 Ireneo Affò, Vita di Pierluigi Farnese (Bibliothèque Rossiana, Books Google)

Херцози на Парма
Херцози на Пиаченца
Херцози на Кастро
Фарнезе
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже